La playa La Arena o Los Nudistas se halla ubicada en el municipio de Arnuero (Cantabria, España).

La zona de la ría es nudista.

Referencias
 Ministerio de Medio Ambiente-playas de Arnuero

Arena
Playas de Arnuero